Bantarwaru kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bantarwaru, Banjarnegara, by, 
 Bantarwaru, Brebes, by, 
 Bantarwaru, Majalengka, by, 
 Bantarwaru, Gantar, by, 
 Bantarwaru, Banten, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar